12 (liczba)
 Dwanaście – powieść kryminalna Marcina Świetlickiego